

Geografia 
 Táborská, frazione di Hazlov, comune ceco del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
 Colline Táborská, area geomorfologica situata a sud-est della Boemia Centrale

Persone 
 Blanka Táborská, cantante ceca
 Jiřina Táborská, storico della letteratura ceca